Bénouville (Calvados)
 Bénouville (Sena Marítim)
 Saint-Pierre-Bénouville